Рашћане могу да буду:

 Рашћане, насеље града Вргорца, Република Хрватска; 
 Горње Рашћане, бивше насеље града Вргорца, Република Хрватска;
 Доње Рашћане, бивше насеље града Вргорца, Република Хрватска;
 Рашћане Горње, насељено место у саставу општине Загвозд, Република Хрватска;